Boerenleenbank (algemeen)
 meer specifiek de voorganger van de Rabobank